Кага — річка в Башкортостані, ліва притока Білої;
 Кага — село в Башкортостані;
 Кага — село в Афганістані.

Див. також 
 Каґа
 Кагинська сільська рада